Duncan Islands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Duncan Islands (öar), Queensland,

Kina 

 Duncan Islands (ö), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar